Влади́мир Бори́сович Бело́в:
 Белов, Владимир Борисович — советский геолог, лауреат Ленинской премии.
 Белов, Владимир Борисович (1958—2016) — советский гандболист.
 Белов, Владимир Борисович (род. 1972) — российский преступник.